Pfarrkirche Obernberg bezeichnet:

 Pfarrkirche Obernberg am Brenner
 Pfarrkirche Obernberg am Inn